Список самых посещаемых художественных музеев мира перечисляет 63 пользующихся наибольшим интересом среди посетителей музеев и галерей, экспозиции которых главным образом состоят из произведений художественного искусства. Под художественным искусством понимаются скульптура, живопись, графика, фотоискусство и декоративно-прикладное искусство.
В список не включены туристические достопримечательности, которые не являются художественными музеями в чистом виде (например, Запретный город в Пекине). Также в список не входят музеи, экспозиции которых включают произведения художественного искусства, но которые в первую очередь представляют собой специализированные музеи, посвящённые конкретной тематике (например, Музей естествознания в Лондоне), а также открытые музеи-парки (например, Музеон в Москве).

Примечания

См. также 
 Список самых посещаемых художественных музеев мира (2021)

Ссылки 
 
 

Списки музеев

Рейтинги